Томас де Камойс (; примерно 1350/60 — 28 марта 1421/22) — английский аристократ, 1-й барон Камойс с 1383 года, кавалер ордена Подвязки. Участвовал в Столетней войне (в частности, в битве при Азенкуре), в войнах в Шотландии, Уэльсе и Кастилии.

Биография 
Томас де Камойс был единственным сыном сэра Джона де Камойса и его второй жены Элизабет Латимер, дочери Уильяма Латимера, 3-го барона Латимера из Корби. По отцу он был внуком Ральфа де Камойса, первого барона Камойса первой креации. После смерти в 1372 году бездетного дяди, ещё одного Томаса, Томас-младший стал наследником родовых владений и титула и с 1383 года заседал в парламенте как барон Камойс.

Рождение Томаса историки датируют примерно 1350 или 1360 годом. В 1380 году Камойс принял участие в военной экспедиции во Францию, причём во время этого похода Томас Вудсток посвятил его в рыцари. До 1383 года он стал рыцарем-баннеретом. В 1385 году барон участвовал в походе в Шотландию, в 1386 — в Кастилию (оба раза под командованием Джона Гонта). По возвращении в Англию он стал одним из фаворитов короля Ричарда II, но в 1388 году Томас Вудсток и граф Дерби добились удаления сэра Томаса от двора. В 1399 году, когда Дерби поднял мятеж и стал королём под именем Генриха IV, Камойс поддержал его, заслужив таким образом благосклонность нового монарха. Во время коронации Генриха сын Томаса был посвящён в рыцари, а сам барон в 1403 году сопровождал на пути из Франции королевскую невесту, Жанну Наваррскую . Известно, что сэр Томас получил из казны 100 фунтов на покрытие расходов, связанных с этой миссией.

В 1401 году Камойс участвовал в борьбе с восстанием Оуайна Глиндура в Уэльсе, в 1404 году защищал остров Уайт, над которым нависла угроза французского десанта, в 1406 году участвовал в переговорах с королём Франции. Перед отплытием на континент короля Генриха V (1415) Камойс присутствовал на заседании Королевского совета, где планировался поход, а 31 июля 1415 года заседал в составе комиссии, приговорившей к смерти Ричарда, графа Кембриджа, и Генри Скрупа, 3-го барона Скрупа из Месема, за их участие в Саутгемптонском заговоре. В битве при Азенкуре Камойс командовал частью арьергарда, и в знак признания его заслуг был принят в орден Подвязки 23 апреля 1416 года. В 1419 году сэр Томас находился во Франции; ему было поручено собирать войска на случай высадки кастильцев.

28 марта 1421 или 1422 года 1-й барон Камойс умер. Его тело похоронили в Троттоне в Сассексе.

Семья 
Томас Камойс был женат дважды. Его первой женой стала Элизабет Луш, дочь и наследница Уильяма Луша, родившая ему двух детей — сына, сэра Ричарда, и дочь, Элис, жену Леонарда Гастингса. Ричард умер раньше отца, так что вторым бароном Камойс стал его сын Хью; одним из сыновей Элис был Уильям Гастингс, 1-й барон Гастингс из Эшби де Ла Зуш.

Второй женой сэра Томаса стала Элизабет Мортимер, вдова Генри Хотспура Перси, дочь Эдмунда Мортимера, 3-го графа Марча, и Филиппы Ольстерской. В этом браке родился один сын, сэр Роджер Камойс, умерший бездетным.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Родившиеся в XIV веке
Умершие в 1420-е годы
21
Участники битвы при Азенкуре
Рыцари-баннереты Англии